Uujärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Uujärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 752121-178768), sjö i Pajala kommun,  (3,82 ha)
Uujärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 752143-178734), sjö i Pajala kommun, 
Uujärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Uujärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (6,25 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn